Михаил Филоненко:
 Филоненко, Михаил Иванович (1917—1982) — советский разведчик-нелегал, супруг А. Ф. Филоненко.
 Филоненко, Михаил Фёдорович (1869 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Киевской губернии.